Vulkanpark ist der Name von Geoparks in der Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz:

 Vulkanpark (Landkreis Mayen-Koblenz)
 Vulkanpark Brohltal/Laacher See, Landkreis Ahrweiler

Siehe auch:
 Geopark Vulkanland Eifel